Bäcker är ett efternamn:
 Mats Bäcker (* 1958), svensk fotograf
 Pär Bäcker (* 1982, Grums), en svensk före detta professionell ishockeyspelare

Se även 
 Becker
 Bäckman
 Beckmann, Beckman

Svenska efternamn
Lågtyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken